Ово је списак познатих староегипатских градова и насеља. Списак обухвата насеља која су била стално насељена и не садржи утврђења и насеља која су била повремено насељена.

Доњи Египат

Горњи Египат

Нубија

Обала Црвеног мора

Референце

Спољашње везе 

Историја Египта
Градови старог Египта